Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Sixte – Loira
Saint-Sixte – Lot e Garonna